

Hydronymes 
 L'Auze est une rivière française qui coule dans le Cantal. Elle prend sa source dans les monts du Cantal et se jette dans la Dordogne.
 L'Auze est une rivière française qui coule dans le Cantal. Elle prend sa source dans la Châtaigneraie et se jette dans le Lot.
 L'Auze est une rivière française qui coule dans la Haute-Loire. Elle prend sa source dans le massif du Meygal et se jette dans le Lignon du Velay.
 Le ruisseau d'Auze est un ruisseau français qui coule dans le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Il prend sa source dans les monts du Cézallier et se jette dans l'Alagnon.